Тутмос I — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1504—1492 годах до н. э., из XVIII династии.

Биография

Происхождение и приход к власти 

После смерти бездетного Аменхотепа I при дворе, возможно, начались споры о том, кто станет его преемником. Наверняка у умершего фараона было множество сводных и двоюродных братьев, племянников, других родственников мужского пола, некоторые из которых стремились занять египетский трон. Сделать это удалось царевичу Тутмосу, сумевшему доказать, что ещё на восьмом году правления Аменхотеп назвал его своим наследником. Точно неизвестно, какое отношение Тутмос имел к покойному правителю. В первую очередь, мумия, хранящаяся в Каирском музее под № 61065 и, без всякого сомнения, являющаяся его телом, принадлежит мужчине примерно 60 лет от роду. Согласно всем версиям труда Манефона, Тутмос I правил всего 13 лет. Таким образом, на момент вступления на престол ему было около 45—47 лет, то есть он был ровесником Аменхотепа I или чуть старше его. Следовательно, Тутмос не мог быть сыном этого правителя, как полагали некоторые египтологи. Скорее всего он был сводным братом царя.

Кроме того, известно, что он женился на царевне по имени Яхмос, которую почти без сомнения можно отождествить с Яхмос Хент-темеху, дочерью царя Яхмоса и его побочной жены Инхапи. Данный факт опять же свидетельствует о том, что Тутмос является представителем того же поколения, что и Аменхотеп. Супругу он называет своей сестрой, а значит, как и она, он был сыном Яхмоса. Более того, нам известно, что его матерью являлась дама по имени Сенисенеб, которая не была ни царицей, ни царской дочерью. Вполне возможно она могла быть побочной женой или наложницей царя Яхмоса. Наконец Тутмос называет себя «сыном царя, сына царя». Следовательно, страной правили и его отец, и его дед. Таким образом, если он не был сыном царя Аменхотепа, но должен был приходиться сыном царю Яхмосу и внуком царю Секененра Таа II.

Таким образом, можно предположить, что на момент смерти Аменхотепа Тутмосу было около 45 лет. Так как его матерью была побочная жена царя Яхмоса Сенисенеб, а не великая царица Яхмос-Нефертари, он не являлся прямым наследником престола. Первоначально Тутмос был всего лишь одним из множества царевичей и, в отличие от своего сводного брата Аменхотепа, не мог похвастаться принадлежностью обоих родителей к царскому роду. Однако , судя по всему, на протяжении долгих лет именно он считался наследником престола, и после смерти бездетного Аменхотепа у него были более веские основания занять трон, чем у любого другого члена монаршей семьи. Возможно его поддержала бабушка, пожилая царица Яххотеп, которая тогда была ещё жива.

Судя по мумии, Тутмос был невысоким широкоплечим коренастым мужчиной, ростом 1 м 57 см. У него была маленькая узкая голова с красивым лбом; тонкий красивый нос, выдающиеся вперёд верхние зубы, отличительный признак царской семьи начала XVIII династии, унаследованный ими от прародительницы Тетишери; и слегка срезанный, но вовсе не слабовольный подбородок. Перед смертью он покрылся морщинами и полностью облысел. Судя по выражению лица его мумии, при жизни Тутмос был очень прозорливым и умным человеком. Эти качества, очевидно не мешали ему быть довольно утончённым.

Имеется текст, содержащий объявление о коронации Тутмоса. Это событие в источнике датируется «21-м днём третьего месяца второго сезона». Надпись сохранилась на двух стелах, одна из которых была найдена в Вади-Хальфе, а вторая — в Кубане, между Вади-Хальфаой и Асуаном. Обе они, судя по всему, были установлены, чтобы обеспечить лояльное отношение египетских войск, размещённых в Нубии. Она начинается словами: «Декрет царя наместнику и правителю южных стран Чураи». Далее говорится о том, что «поскольку тебе передан декрет царя, чтобы сообщить, что моё величество воссел в качестве царя Верхнего и Нижнего Египта на трон сокола… (поэтому) сделай мою титулатуру следующей: Хор Канахт-Меримаат, две богини Хаемнесерет-Нахтпехети, золотой Хор Неферренепету-Сеанхибу, царь Верхнего и Нижнего Египта Аахеперкара, сын бога солнца Тутмос, да будут годы его жизни вечны. Ты должен приказать чтобы были сделаны подношения богам Абу (Элефантины) на юге (во время празднества, которое будет) по поводу радости в честь царя Аахеперкара, наделённого (вечной) жизнью, Ты (также) должен повелеть, чтобы была принесена присяга во имя моего величества, рождённого матерью царя Сенисенеб, которая в (добром) здравии. Данное сообщение, чтобы проинформировать тебя об этом и о том, что царское семейство благополучно и процветает».

Имена Тутмоса I 

Его «хоровым» именем было Канахт-Меримаат, «Могучий бык, возлюбленный богиней истины». Однако, в ходе усложнения коронационных ритуалов в каждом важном центре царь получал отдельное имя, поэтому встречаются и такие «хоровы» имена — Канахт-Анхмаат, «Могучий бык, живущий в истине», Канахт-Пехетимиамон, «Могучий бык, сильный, подобный Амону» и другие. Именем небти этого фараона было Хаемнесерет-Нахтпехети, «Восходящий в короне кобры, великий силой»; «золотым именем» — Неферренепету-Сеанхибу, «Прекрасный годами, освежающий сердца». Его тронным именем было Аахеперкара, «Великий в создании духа бога солнца», а личным именем — Тутмос, «Рождённый богом Тотом».

Манефон и другие греческие авторы называли царей носивших имя Тутмос — «Тутмос(ис)» (), «Тетмос(ис)» или «Тмос(ис)». Первое входящее в это имя слово, если его использовать отдельно, обычно звучало как «Тот» и означало имя бога мудрости и знаний. Египтологи, как правило, читают это имя как Техути, Тхути, Тут или, что более правильно, Джехути. Вторая часть имени иногда транслитерируется как «мес», но более верно читать её подобно греческим авторам, как «мосе» или «мос». В результате современные исследователи предпочитают называть царя Тутмосом, но иногда встречаются и другие написания его имени: Тотмес, Техутимес, Тахутимес, Тетмос, Джехутимес и т. п.

Поход в Нубию 

Воспользовавшись, должно быть, сменой фараонов, северная часть Нубии восстала. Подавлению восстания сразу мешала летняя жара; египтяне никогда не выступали в походы в Нубию летом. В начале осени, когда стало прохладнее, Тутмос I в сопровождении военного флота отплыл на юг для подавления этого восстания. В это время года происходит разлив Нила, а значит египтянам было значительно проще протащить свои корабли через пороги, которые при низком уровне воды в реке становятся крайне опасными и практически непроходимыми. В происшедшей битве с восставшими, Тутмос лично сразил нубийского вождя, и, несмотря на поддержку кочевников, вторгшихся из пустыни, враг был полностью разгромлен. Затем Тутмос I продолжил поход вверх по Нилу, а труп побеждённого нубийского вождя был повешен на носу лодки вниз головой для устрашения всех непокорных племён Нубии. Яхмос, сын Эбаны, начальник гребцов, ранее служивший ещё фараонам Яхмосу I и Аменхотепу I, так описывает этот поход: 

«И я вёз на гребном судне царя Верхнего и Нижнего Египта, покойного Аахеперкара, когда он плыл вверх по Нилу в северную Нубию с целью покарать мятеж в зарубежных странах и отразить вторжение из области пустыни. И я выказал свою доблесть перед ним в нильских порогах,... суда на опасном месте. И меня назначили начальником гребцов. И его величество, который да будет жив, невредим и здоров... Его величество свирепствовал против них, как пантера. Его величество выпустил первую стрелу, которая и засела в теле того супостата. И эти ... оробев перед его богиней-змеёй. Это было сделано там в мгновение резни. Их присные были захвачены как военнопленные. Его величество поплыл вниз по Нилу, имея все зарубежные страны у себя в кулаке и того подлого нубийца-кочевника висящим вниз головой на носу царского судна его величества. [И] причалили в Карнаке».

Данный поход также упоминает : «Я следовал за царём Аахеперкара и захватил для него в Куше двух живых пленников, помимо трёх других, которых я (также) взял в Куше, но не считал (официально)».

Египетское господство над завоёванными землями было закреплено закладкой крепости на острове Томбос. На острове Арко, примерно в 65 км к югу от третьего порога, найдена стела, на которой вырезано имя Тутмоса. Нубия была подвергнута полному разорению. Целые племена были обращены в рабство. Царь, очевидно, провёл всю зиму, сражаясь с неграми, ибо в Тангуре, примерно в 120 км севернее второго порога Нила, найдена наскальная надпись, в которой говорится о возвращении экспедиции в Египет и которая датирована «годом вторым, первым месяцем третьего сезона», то есть концом весны, когда наступала летняя жара. 

В честь этого похода в крепости на острове Томбос была установлена триумфальная плита, на которой вырезали исполненный неприкрытой лести хвалебный текст, составленный, вероятно, наместником Чураи, очевидно стремившимся сохранить за собой должность, которую он занимал в правление предыдущего фараона. В начале этой надписи стоит дата — «15-й день второго месяца первого сезона». Очевидно, описываемые в ней события произошли на втором году правления Тутмоса. В первых строках текста говорится о том, как царь сидит на своём священном троне. При этом все египетские номы выражают ему своё уважение, люди севера по его приказу направляются вверх по течению реки в Фивы, жители юга двигаются вниз по течению в столицу, бедуины и другие кочевники поклоняются царскому урею, что на его лбу, а хаунебу (так впоследствии стали называть греков) и экебту (неизвестный народ) находятся в зависимости от египтян. Далее сказано:
«Он сверг (?) предводителя нубийцев, и негр беспомощен в его руках. Он соединил свои границы на обоих берегах (реки), и нет человека среди народа курчавых волос, который пришёл бы, чтобы напасть на него, ибо никто не выжил среди тех (кто поступал так прежде). Нубийские бедуины (тогда) пали от его меча или были разбросаны по своей территории, так что (запах) их разлагающихся (тел) наполнил их долины, и в устья (их ущелий) он был подобен сильному наводнению, ибо их остатков было так много, что стервятники не могли склевать их или унести в качестве своей жертвы в другое место… (Более того) владыки дворца сделали эту крепость для его армии (здесь в Томбосе), и ни одно из враждебных племён не встанет перед ней, ибо, подобно молодой пантере среди бегущего стада, слава его величества ослепила их. Он обрёл власть над крайними точками земли, и он охраняет два её конца, со своим могучим мечом в руке, ищущий битвы, но не находящий никого, кто бы встал перед ним. (Его слава) достигла областей, которых не знали его предки и которых не видели (те), кто прежде носил двойную корону, (так что) его южная граница у пределов этой земли (Нубии), а его северная граница (у пределов земли) Перевёрнутой реки…»

Под Перевёрнутой рекой здесь имеется в виду Евфрат, поразивший египтян тем, что в отличие от Нила, течёт на юг, а не на север. Надпись утверждает, что к этому времени фараон правил от Томбоса на юге до Евфрата на севере. Однако насколько нам известно, эта его надпись относится к тому времени, когда он ещё не совершил столь крупных завоеваний в Азии. Возможно, плита Тутмоса I свидетельствует о том, что его предшественник Аменхотеп I, всё же предпринял поход в Левант и продвинулся там далеко на север.

На обратном пути Тутмос остановился в области первого порога, где он приказал расчистить канал Сенусерта III. На острове Сехель есть две надписи рассказывающие об этом: «22 день первого месяца третьего сезона. Его величество приказал. чтобы был вырыт этот канал, после того как он выяснил, что он завален камнями, из-за чего ни один корабль не может проплыть по нему. (Затем) он поплыл по нему вниз по течению». В другой надписи, датированной тем же днём, говорится: «Его величество плыл по этому каналу в победе и мощи, возвращаясь после низвержения презренного Куша». Тогда же царь прибыл в Абу (Элефантину). В Асуане, на скале, найдена надпись: «Его величество прибыл из Куша, уничтожив врага».

Поход в Азию 
После похода на юг, Тутмос I предпринял поход в Азию. Но этот поход был, скорее всего, победоносным набегом. Двигаясь вдоль сирийского побережья на север, миновав Тир и Сидон Тутмос прошёл весь Левант, по-видимому, без существенных столкновений с войсками местных властителей. Затем войска Тутмоса I повернули на северо-восток, вглубь территории, и минуя Алеппо, вторглись во владения Нахарины (Митанни). Митаннийский царь был застигнут врасплох; в происшедшем сражении египтяне одержали решительную победу и захватили множество пленных. На берегу Евфрата, видимо, где-то в районе Каркемиша, Тутмос велел установить стелу, отмечающую северный рубеж его владений; много лет спустя Тутмос III обнаружил её там и установил рядом с ней ещё одну. В Египет фараон вернулся с богатой добычей. Официального описания этого похода не сохранилось. Имеется лишь короткое сообщение Яхмоса, сына Эбаны и ещё более сжатое упоминание о походе, сделанное Яхмосом-Пеннехебом. Яхмосу, сыну Эбаны, судя по началу его биографии, тогда уже было 65 лет, но при этом он принимал активное участие в сражении. Он пишет:

«После этого (то есть похода в Нубию) отбыли в Сирию отвести свой боевой пыл на зарубежных странах. Его величество прибыл в северную Месопотамию. Его величество, который да будет жив, невредим и здоров, застал того супостата вступающим в бой. И его величество произвел среди них страшное опустошение. Не было числа военнопленным, захваченным его величеством в виде своей добычи при победе. И вот, я находился в первых рядах нашего войска, и его величество видел, какую я выказывал доблесть. Я захватил колесницу, её упряжку и того, кто был на ней в качестве военнопленного, и они были доставлены его величеству. И снова одарили меня золотом.».

Яхмос-Пеннехеб, которому на тот момент исполнилось уже примерно 50 лет, так описывает поход: «Снова я служил царю Аахеперкара, и я захватил для него в стране Нахарине 21 руку, а также лошадь и колесницу».

Строительство 

Огромные ценности, захваченные во время походов в Нубию и Азию, и ежегодная дань из покорённых областей обогатили государство. Это, прежде всего, отразилось на зодчестве. Активное храмовое строительство велось по всей долине Нила. На большой стеле, найденной в Абидосе, описана работа, которую  он проводил в расположенном там храме Осириса. Царь в этом надписи произносит следующие слова:
«Моё величество сделал это для своего отца Осириса, ибо я люблю его намного больше, чем всех богов, чтобы моё имя могло сохранится, а мои памятники — пребывать в храме моего отца Осириса-Хенти западного некрополя, владыки Абидоса, бесконечно. (И теперь) вам, жрецы этого храма, а (я говорю): вы должны совершать подношения в моём кенотафе и на моём алтаре, вы должны сохранять памятники моего величества, вы должны упоминать моё имя, вы должны помнить мои титулы, вы должны поклоняться моему изображению, вы должны почитать статую моего величества. Вложите моё имя в уста ваших слуг, мою память — среди своих детей. Ибо я царь, который заслужил (это) из-за того, что он совершил… и нет лжи (в том, что я говорю) вам, нет преувеличения в этом. Я сделал памятники для богов; я украсил их святилища для будущего; я защитил их храмы; я восстановил то, что было разрушено; я увеличил то, что было сделано прежде. Я сообщил жрецам об их обязанностях и руководил невежественными в том, чего они не знали. Я превзошёл работу других царей, которые были прежде меня, и боги рады в моё время, и их храмы в празднике. Я установил границы Египта от восхода до заката солнца. Я сделал смелыми тех, кто боялся, ибо я отвёл опасность от них и сделал Египет превосходящим любую страну».
Обращение благодарных жрецов к нему:
«Как радостно это для сердец людей! Как хорошо это перед лицом богов! (Ибо) ты сделал памятник для Осириса и украсил Хенти западного некрополя, великого бога начала (истории)… которому цари служили с тех пор, как была создана эта страна. А что касается тебя, ты рождён от него; он сделал тебя в чистоте своего сердца, чтобы совершить то, что он (сам) делал (когда он был) на земле… Твоё золото, твоё серебро, ибо Геб открыл тебе то, что внутри его, и Птах (также) отдал тебе свои труды. Все страны трудятся для тебя, все земли под твоей властью, и каждый ценный камень собран в твоём доме. Если в твоём сердце есть желание, оно выполняется, ибо то, чего хочет твой дух, происходит».

В Небут (Омбосе), между Абидосом и Фивами, он возвёл храм Сета. В Мединет-Абу, на территории фиванского некрополя, Тутмос достроил незавершённый заупокойный храм Аменхотепа I и присвоил его. В Нижней Нубии, в местечке Ибрим, он приказал вырубить скальную часовню. Его имя упоминается в списке даров Амону, найденном в Семне; в Куммэ, на противоположном берегу Нила, также обнаружены остатки построенных им сооружений.

Но наиболее масштабные работы велись в Карнаке. Отрывок из жизнеописания Инени, который к тому времени достиг довольно высокого положения, став ведущим архитектором, свидетельствует о том, что царя действительно считали своего рода национальным героем:
«Благой бог, поражающий нубийцев, владыка силы, уничтожающий ментиу, распространил свои пределы до Земного Рога и болот Кебха… обитатели песков со своими дарами, подобно дани Юга и Севера. Его величество жертвует их в Фивы отцу своему Амону ежегодно».
Далее Инени продолжает: «Всё это поручено мне… ибо он наполнил мною своё сердце. Когда я был возведён в князья, начальники житницы, поля храмовых владений были под моим ведением; все превосходные работы были сосредоточены под моим управлением, я заведовал великими памятниками, которые он воздвигал (в Карнаке, когда ставились священные колонны и столпы, когда ставились) великие пилоны по обе стороны из прекрасного белого аянского камня, когда ставились священные мачты у врат храма из настоящего кедра, самого лучшего с террас; их верхушки были из электрума. Я наблюдал за установкой больших дверей (именуемых) „Амон могучий обилием“; большая дверь была из азиатской меди; тень бога была на ней, изваянная из золота. Я наблюдал за установкой двух великих (гранитных) обелисков у врат храма. Я наблюдал за построением священной ладьи в 120 локтей длинны и 40 локтей ширины для доставки этих обелисков, дошедших благополучно и невредимо и причаливших к земле у Карнака».

Инени упоминает два обелиска, которые до сих пор стоят в Карнаке. Один из них был, несомненно, установлен в правление Тутмоса I, так как на нём вырезано имя этого царя. На другом упомянуто имя Тутмоса III, что часто приводило археологов в замешательство, так как последний взошёл на трон через много лет после смерти Тутмоса I. Оставалось неясным, почему второй обелиск на протяжении столь продолжительного времени не был установлен. Можно было бы предположить, что он просто был присвоен Тутмосом III. Однако, Инени дожил до правления Тутмоса III. Несмотря на то что он доставил два обелиска в Карнак, когда престол занимал Тутмос I, возможно, установлен был только один из них. Второй мог оставаться незавершённым, пока работы на территории Карнака не возобновил Тутмос III. Инени тогда всё ещё руководил этой работой, поэтому можно предположить, что в его жизнеописании речь идёт об установлении двух обелисков, хотя один из них был завершён через много лет после другого.

Огромные пилоны, упомянутые в надписи, до сих пор стоят перед входом в ту часть Карнакского храма, которая находится за построенным в более позднее время большим гипостильным залом. К востоку от них располагается ещё один пилон, возможно, кот орый Инени называет «Амон могучий обилием». В Карнаке также были найдены несколько колонн и других фрагментов зданий, возведённых по приказу Тутмоса I.

На обелиске, установленном в его правление, вырезано посвящение с перечисленными в нём именами и титулами царя: «Он сделал это в качестве своего памятника для своего отца Амона-Ра, подготовив для него два огромных обелиска, которые должны быть установлены у двойного фасада храма, их верхушки сделаны из (меди)». Фрагмент ещё одного обелиска, найденный на острове Элефантина, — это всё, что осталось от двух, установленных примерно в то же время в храме этого города. В надписи говорится: «Он сделал это в качестве своего памятника для своего отца Хнума (бога Элефантины), изготовив для него два обелиска из гранита в честь его первого юбилея». Данное событие отмечалось по происшествии 30 лет после того, как царь был назначен наследником престола. Тутмос I царствовал 13 лет, а значит, он стал престолонаследником примерно за 17 лет до того, как занял трон.

Семья 

Тутмос был женат на своей сводной сестре Яхмос Хент-темеху. Та родила ему дочь Хатшепсут. Впоследствии эта девочка стала знаменитой царицей. У царя Тутмоса уже были другие дети, некоторых из которых родили его побочные жёны. Царевич Тутмос позднее вступил на престол под именем Тутмоса II. Его мать звали Мутнефрет, и она была одной из побочных супруг Тутмоса I.

Старший сын царя, царевич Аменмос, умер ещё при жизни Тутмоса I. На каменном сосуде написан следующий текст, в котором он упоминается: «На четвёртом году правления Тутмоса I старший сын царя, Аменмос, (который был) главнокомандующим армией своего отца, вышел, чтобы отправится в путешествие для своего удовольствия…» Остальная часть надписи не сохранилась, но на основании имеющегося фрагмента историки предполагают, что на четвёртом году правления Тутмос находился в возрасте достаточном для того, чтобы его сын возглавлял армию. То есть на тот момент Тутмосу было около 50 лет, а его старшему сыну — более 30. Последующее отсутствие упоминаний в источниках имени Аменмоса может быть свидетельством того, что через некоторое время после этого он умер.

Второй сын Тутмоса, царевич Уждмос, также скончался. И он, и его брат Аменмос изображены на стенах гробницы Пехери в Эль-Кабе. Маленький мальчик Уждмос сидит на коленях у Пехери. Когда он умер, на фиванском некрополе в его честь был возведён заупокойный храм. Там обнаружена стела, на которой он изображён стоящим позади своего отца Тутмоса I. Потеря двух старших сыновей, вероятно, стала для царя страшной утратой.

Смерть и погребение 

На протяжении последних месяцев своего царствования фараон, вероятно, был болен, так как он попытался решить вопрос престолонаследия, а значит понимал, что дни его сочтены. Тогда его дочери Хатшепсут, очевидно, было около 15 лет; будучи единственным ребёнком, рождённым в браке Тутмоса I и его сводной сестры Яхмос Хент-Темеху, Хатшепсут, в жилах которой текла царская кровь, унаследованная от обоих родителей, была полноправной наследницей престола. Много лет спустя, став настоящим фараоном, Хатшепсут приказала составить надпись, в которой говорилось, что её отец всегда хотел, чтобы именно она унаследовала его трон, и что он представлял её придворным как свою царицу. Но, как уже отмечалось, у Тутмоса был сын, царевич Тутмос, которому тогда было около 20—21 года. Другими словами, он был старше Хатшепсут примерно на шесть лет. Однако его родила побочная жена царя Мутнефрет, и поэтому, не принадлежащий к царскому роду по обоим родителям, он не был прямым наследником престола. Тутмоса II предполагалось посадить на престол и, чтобы упрочить свои права на него, он должен был жениться на Хатшепсут, которая судя по всему, всегда была любимицей отца. 

Процарствовав 13 лет (это согласно Манефону, хотя позднейший известный нам год его царствования — девятый), Тутмос I умер. О смерти Тутмоса архитектор Инени пишет следующее: «Его величество провёл своё время жизни счастливо, свои годы в мире. Он взошёл на небо, соединился с солнцем, слился с тем, из которого вышел».

Тутмос первый фараон, кто обособил свою гробницу от поминального храма и отказался от пышного надгробия, чтобы обезопасить её от разграбления. Из описаний зодчего Инени следует, что гробницу возводили при строжайшей секретности: «Я наблюдал за тем, как высекалась гробница его величества, причём я был один, никто (другой) не видел этого и не слыхал». На основании этого фрагмента можно предположить, что при завершении работ, все рабочие из числа военнопленных были убиты. Для своей гробницы Тутмос I выбрал место, находящееся в южном углу Долины Царей, которая в то время была всего лишь отдалённой унылой и заброшенной лощиной. Гробница была вырублена в скале; ныне она известна как гробница KV38. Чтобы скрыть её местонахождение, вход в неё сделали маленьким и неказистым. Он представлял собой обычную дыру, вырубленную у подножия холма, размеры которой позволяли пройти внутрь одному человеку, не нагибаясь. По ступенькам посетитель попадал в квадратное помещение вырубленное в скале. Оттуда, миновав вторую лестницу, он переходил в погребальную камеру, потолок которой поддерживала одна стоящая в центре колона. Стены камеры были обмазаны своего рода штукатуркой, упомянутой в биографии Инени: «Я искал полезного для этого… а голова моя бодрствовала, ища полезного. Я приобрёл поля с глиной чтобы украсить гробницы их в Некрополе; это были работы, (подобных) которым не производилось со времен предков; то, что было определено мне исполнить, было великим».

Царь был похоронен в гробнице, сооружённой для него Инени. Но через несколько лет его тело было перенесено в усыпальницу его дочери Хатшепсут (KV20). Ещё через несколько столетий жрецы переместили царские мумии, которые сумели найти, в тайник в Дейр-эль-Бахри. Там и было найдено тело Тутмоса I. В настоящее время оно, как и его деревянный саркофаг, хранятся в Каирском музее.

Родословие Тутмоса I

Литература 
 
 
 
 
 
 Петер Элебрахт. Трагедия пирамид! 5000 лет разграбления египетских усыпальниц (перевод с немецкого) О. И. Павловой, Москва, издательство «Прогресс», 1984 года./Peter Ehlebracht «Heltet die Piramiden Fest! 5000 Jahre Grabraub in Agypten» Dusseldorf — Wien, 1980, Econ Verlag.

Ссылки 
 Фотографии мумии Тутмоса I

Примечания 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XVIII династии
Правители Африки XVI века до н. э.
Правители Африки XV века до н. э.